Суперкубок Китаю з футболу 2001  — 7-й розіграш турніру. Матчі відбулись 26 лютого та 2 березня 2002 року між чемпіоном і володарем кубка Китаю клубом Далянь Шиде та віце-чемпіоном Китаю клубом Шанхай Шеньхуа.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Матчі на goalzz

2001
Китай
2002 у китайському спорті